Јагодићи могу бити:

 Јагодићи (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Јагодићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Јагодићи од Крњаче
 Јагодићи (ТВ серија), српска ТВ серија
 Јагодићи: Опроштајни валцер, српска ТВ серија